La palabra Gram puede hacer referencia a varias cosas diferentes:

 a Gram, en la mitología escandinava el nombre de la espada que Sigfrido usó para matar al dragón Fafner;
 a Gram de Dinamarca, rey legendario de la protohistoria danesa;
 a Gram, una localidad en el municipio de Haderslev (Dinamarca Meridional);
 a Gram, la criptodivisa desarrollado por Telegram Open Network;
 a la tinción de Gram, un tipo de tinción diferencial empleado en microbiología para la visualización de bacterias, sobre todo en muestras clínicas;
 al proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, un proceso utilizado en matemática y análisis numérico, para ortogonalizar un conjunto de vectores en un espacio prehilbertiano, más comúnmente el espacio euclídeo;
 a Hans Christian Gram (1853 - 1938), bacteriólogo danés que desarrolló la tinción de Gram;
 a Jørgen Pedersen Gram (1850 - 1916), actuario y matemático danés, co-descubridor del proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt;
 a Peder Gram (1881 - 1956), compositor y organista danés;
 a Gram Parsons (1946 - 1973), cantante, guitarrista y pianista estadounidense, miembro de las bandas International Submarine Band, The Byrds y The Flying Burrito Brothers;
 a Jason Gram (1984 - ), jugador de fútbol australiano; o
 a Gram de Rohan, un personaje ficticio creado por J. R. R. Tolkien para su novela El Señor de los Anillos.